OOM-9 a Star Wars univerzum egyik szereplője.

A Baljós árnyakban jelent meg először és utoljára. A Baktoid Combat Automata gyártotta, típusa OOM rohamdroid parancsnok.

Mint minden B1-es csatadroid, az OOM-9 is képtelen az önálló gondolkodásra, és a Kereskedelmi Szövetség droidvezérlő hajójáról kapja az utasításokat. Az OOM-9 azonban kifejezetten arra van beprogramozva, hogy parancsnoki droidként szolgáljon a Kereskedelmi Szövetség nabooi inváziója során. A Naboon OOM-9 irányítja a droidok földi egységeit és pilótáit a települések elfoglalására és a kommunikációs adók lerombolására. A Naboo lakosai így senkit sem tudnak értesíteni az őket ért  támadásról, és segítség sem érkezhet. OOM-9 vezeti a droid sereget a gunganek elleni ütközetben.

Droidok a Csillagok háborújában